Futbolowo.pl - polska platforma z serwisem internetowym umożliwiającym założenie strony WWW dowolnego klubu piłkarskiego.

Serwis oferuje zarejestrowanym użytkownikom możliwość bezpłatnego tworzenia i prowadzenia strony internetowej klubu piłkarskiego, w oparciu o dedykowane aplikacje. Należą do nich m.in. szablony i wzory układów stron oraz aplikacje do umieszczania elementów foto-video. Futbolowo.pl daje możliwość prezentacji podstawowych informacji o klubie, m.in. historii, umieszczenia aktualnego składu, biografii zawodników, bieżącego terminarza rozgrywek, tabeli ligowej oraz galerii zdjęć.

Platforma istnieje od lutego 2008, w kwietniu 2009 platforma zanotowała ponad 551 tys. unikalnych użytkowników, generujących 15 milionów odsłon.  W 2009 r. było zarejestrowanych 104 606 kont użytkowników, którzy założyli w sumie 7 164 stron klubowych, z czego 230 oficjalnych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona futbolowo.pl

Polskie strony internetowe
Piłka nożna